Хелльден — фамилия. Известные носители:
  (род. 1965) — шведский политик.
 Хелльден, Давид (1905—1990) — шведский архитектор.